Jurgenson steht für:

 Albert Jurgenson (1929–2002), französischer Filmeditor und Drehbuchautor

 Jurgenson (Verlag), ein von Pjotr Jurgenson gegründeter Musikverlag